Daniel Ducreux (Saint-Philbert-sur-Risle, 1947), ciclista francès
 Emmanuel Ducreux (París, 1769 - 1812), flautista i compositor francès del Classicisme